

Aziende 
 Prada S.p.A. – casa di moda italiana.

Persone 
 Manuel González Prada (1848-1918) – scrittore, critico letterario e politico peruviano
 Mario Prada (...–1958) – stilista e imprenditore italiano.
 Mishel Prada (1989) – attrice statunitense
 Miuccia Prada (1948) – stilista e imprenditrice italiana.

Geografia

Italia 
 Prada – frazione di Corte Palasio in provincia di Lodi.
 Prada – frazione di Brentonico in provincia di Trento.
 Prada – frazione divisa fra Brenzone e San Zeno di Montagna in provincia di Verona.
 Prada – contrada di Grosotto in provincia di Sondrio.
 Prada di Russi – località (non frazione) di Russi in provincia di Ravenna.
 Costa Prada – località di Bellagio in provincia di Como.

Svizzera 
Prada – frazione di Poschiavo nel Canton Grigioni

Altro 
 Fondazione Prada
 Prada, imbarcazioni italiane specifiche per le competizioni.